Лаука — топоним:
 Лаука — река в Боливии и Чили;
 Лаука — биосферный резерват в Чили;
 Лаука — национальный парк в Чили;
 Лаука — деревня на севере эстонского острова Хийумаа;
 Лаука — населённый пункт на юго-востоке индийского штата Уттаракханд.

См. также